Zbigniew Jerzy Bukowski (ur. 1931) – archeolog

 Zbigniew Bukowski (ur. 1970) – prawnik

Strony ujednoznaczniające